Geografia: 
 El Pichincha és una muntanya de l'Equador.
 La província de Pichincha és una de les 22 províncies de l'Equador, amb capital a Quito.